Herrlin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Herrlin
 Arnold Herrlin
 Axel Herrlin
 Gunnar Herrlin
 Ingrid Herrlin
 Johannes Herrlin
 Magnus Herrlin
 Olof Herrlin
 Sigvard Herrlin

Svenska efternamn